Donja Rijeka est un toponyme qui peut désigner :
Donja Rijeka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
Donja Rijeka, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gornja Rijeka, comitat de Koprivnica-Križevci.